Тимотеј, мушко име
 Тимотеј (војсковођа), атински војсковођа, син војсковође Конона, пријатељ Исократа и Платона
 Тимотеј Ефешки, ученик апостола Павла коме су посвећене две посланице Новог завета
 Тимотеј Бруски 
 Тимотеј Мисирски 
 Тимотеј Символски 
 Тимотије и Мавра

Види још 
 Тимотије